Góry:
 Mount Hope – szczyt górski w Górach Kaskadowych w Kanadzie
 Mount Hope – szczyt górski na Półwyspie Antarktycznym
Miejscowości w USA:
 Mount Hope – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Mount Hope – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Mount Hope – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
 Mount Hope – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Mount Hope – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Mount Hope (ang. Mount Hope Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Mount Hope (ang. Mount Hope Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Mount Hope (ang. Mount Hope Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Zatoka w USA
 Mount Hope (ang. Mount Hope Bay) – zatoka w stanie Massachusetts